Irene Baldessari – mezzofondista italiana
 John Baldessari – architetto, performance artist ed artista concettuale statunitense
 Luciano Baldessari – architetto, scenografo e designer italiano
 Roberto Iras Baldessari – pittore e incisore italiano